2-й Бурова-Петровский мост — автодорожный путепровод в городе Кургане, Россия.

Описание 
Транспортный путепровод над южной (исторической) веткой Транссибирской магистральной железной дороги. Соединяет центр города с микрорайоном Копай (ул. Полевая Площадь) и районом Рябково. Магистраль к югу и северу от моста носит название улица Бурова-Петрова.

История 
Название моста связано с прохождением по нему одной из главных транспортных магистралей города — улицы Бурова-Петрова. Ввиду того, что данный мост является вторым по счёту по траектории улицы (по возрастанию нумерации домов), он имеет наименование второго.

Примечания 

Мосты Кургана